Офіційний саундтрек до фільму «Загроза суспільству» видали 26 травня 1993 р. лейблом Jive Records. Реліз посів 1-шу сходинку чарту Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums і 11-те місце Billboard 200. Кілька пісень зі стрічки, зокрема «Got to Give It Up» Марвіна Ґея й «Love and Happiness» Ела Ґріна, не потрапили до альбому. Виконавчі продюсери: Аллен і Альберт Г'юз. Виконавчий співпродюсер: Тобі Еммеріх. Дизайн: ZombArt:NG. Мастеринг: Том Койн на The Hit Factory (Нью-Йорк).

На «Streiht Up Menace» MC Eiht та «Trigga Gots No Heart» Spice 1 зняли відеокліпи. 11 жовтня 1994 RIAA надала саундтреку платиновий статус.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Саундтреки
Хіп-хоп альбоми
Альбоми Jive Records